Jasenná est un toponyme qui peut désigner :

Jasenná, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Jasenná, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie